Database, base de données en français

Titres 

 , base de données collaborative en ligne en espagnol